Морайтинис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морайтинис, Аристидис (1891—1918) — один из пионеров греческой авиации, участник Балканских войн 1912—1913 годов
 Морайтинис, Аристидис (1806—1875) — греческий юрист и политик XX века, дважды стал Премьер-министром Греции.